La Figuera de la Dona és un paratge de camps de conreu de secà del municipi de Castell de Mur, al Pallars Jussà, a l'antic municipi de Guàrdia de Tremp, en terres de la vila de Guàrdia de Noguera.

És a migdia de la vila, al sud de lo Lledó, al sud-oest de l'ermita de Sant Sebastià. Al seu sud-est hi ha la partida de Rossor. Pel seu costat de ponent discorre el Camí del Lledó.

Figuera